The Locket (Le Médaillon) est le titre de plusieurs œuvres :

Télévision 
 , titre original du Médaillon, épisode 16 de la saison 2 de la série télévisée Farscape ;
 , titre original du Médaillon, épisode 1 de la saison 9 de la série télévisée How I Met Your Mother.

Cinéma 
 , film d'Allan Dwan sorti en 1912 ;
 , titre original du Médaillon, film de John Brahm sorti en 1946 ;
 , film de Karen Arthur sorti en 2002.

Voir aussi